Smyrnow ist der Familienname folgender Personen:

 Artem Smyrnow (* 1988), ukrainischer Tennisspieler
 Jurij Smyrnow (* 1948), ukrainischer Politiker
 Jurij Smyrnow (Billardspieler) (* 1998), ukrainischer Billardspieler

Siehe auch:
 Smirnow
 Smirnov